

Віер — місто, штат Канзас
 Віер — місто, штат Міссісіпі
 Віер — місто, штат Техас

Див. також 
 Вір
 Вейр